TLN est un sigle, qui signifie ou désigne :

Transports 
  ;
 Tramway Lyon-Neuville, un ancien tramway reliant Neuville-sur-Saône à Lyon ;
 Tangentielle légère Nord, nom de projet de la ligne 11 Express du tramway d'Île-de-France,

Informatique et réseaux 
 The Last Ninja, un jeu vidéo d'action/aventure sorti en 1987 ;
 Traitement du langage naturel (ou NLP en anglais ) : autrement appelé traitement automatique du langage naturel ou traitement automatique de la langue naturelle ou encore  traitement automatique des langues. C'est la capacité pour un programme informatique de comprendre le langage humain tel qu'il est parlé. Il fait partie des technologies d'intelligence artificielle.

Divers 
 TLN, une chaine de télévision canadienne.